Niemcy:
 Niederraden – dzielnica gminy Oberraden w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Niederraden – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm